Nettoyeur peut désigner :

 différentes espèces de poissons nettoyeurs et poissons nettoyeurs de fond :
 Faux labre nettoyeur,
 Gobie nettoyeur,
 Labre nettoyeur,
 Labre nettoyeur à queue rouge ;

 différents appareils de nettoyage :
 nettoyeur haute-pression,
 nettoyeur à ultrasons,
 nettoyeur à vapeur,
 nettoyeur de voirie ;

 une personne chargée du nettoyage ;

 en argot, un tueur à gages.

Autres 
 Nettoyeur de carreaux, court métrage d'animation américain des studios Disney.